Borussia Berlin steht für:
 Corps Borussia Berlin, eine Studentenverbindung
 Tennis Borussia Berlin, ein Sportverein